O nome Nora foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:

Tempestade tropical Nora (1985) - tempestade tropical a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
Furacão Nora (1991) - furacão de categoria 2 a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
Furacão Nora (1997) - intenso furacão de categoria 4 que atingiu a península da Baixa Califórnia, tendo afetado anteriormente praticamente todo o México, causando 6 fatalidades e mais de 100 milhões de dólares em prejuízos.
Furacão Nora (2003) - furacão de categoria 2 a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Causou apenas danos mínimos.
Tempestade tropical Nora (2009) - tempestade tropical a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
Furacão Nora (2021) - furacão de categoria 1 no oeste do México. Deixou 1 morto e 7 desaparecidos.

Além disso, o nome Nora foi usado para dar nome a dez ciclones tropicais no Pacífico Noroeste:

 Tufão Nora (1945)
 Tufão Nora (1951)
 Tufão Nora (1955)
 Tempestade tropical Nora (1959)
 Tufão Nora (1962) - atingiu o Japão
 Tempestade tropical Nora (1964)
 Tufão Nora (1967)
 Tempestade tropical Nora (1970)
 Tufão Nora (1973) - um dos mais intensos ciclones tropicais no mundo em toda a história
 Tufão Nora (1976) - atingiu a região central das Filipinas

Desambiguação